Michael Dietz – attore e produttore televisivo statunitense (n. 1971)
 Michael Dietz – giornalista e conduttore televisivo e radiofonico tedesco (n. 1976)